El Valcar PBM (codi UCI: VAL) és un equip ciclista femení italià. Creat com a equip juvenil, el 2017 va aconseguir la categoria UCI Women's Team; a partir de 2020 està a l'UCI Women's Continental Team.

Classificacions UCI 
Aquesta taula mostra la plaça de l'equip a la classificació de la Unió Ciclista Internacional a final de temporada i també la millor ciclista en la classificació individual de cada temporada.

A partir del 2016, l'UCI Women's WorldTour va substituir la Copa del món

Composició de l'equip

Referències

Enllaços externs 

 pàgina oficial
 Plantilles i resultats a cyclebase.nl
 Plantilles i resultats a procyclingstats.com

Clubs ciclistes italians
UCI Women's Team